A Temporada da Red Bull Air Race World Series de 2007 é a 5ª temporada da Red Bull Air Race World Series.

Pilotos novos
Sergei Rakhmanin da Rússia, Glen Dell da África do Sul e o austríaco Hannes Arch se juntaram aos outros pilotos da Red Bull Air Race após completarem o teste de qualificação em outubro de 2006, no Arizona, EUA. Agora são 14 pilotos competindo.

Calendário da temporada
Três corridas foram adicionadas ao calendário da corrida em 2007, que começou em 6 de abril de 2007 em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos.

Posições e resultados

Legenda:
 DNS: Não competiu
 DQ: Desqualificado

Aeronaves

Ligações externas
 Site oficial da Red Bull Air Race

Red Bull Air Race World Series
Red Bull Air Race World Series